Itín puede referirse a:

 itín, nombre vulgar del árbolProsopis kuntzei;
 Itín, localidad de la Argentina.